Иван Артоболевский: Артоболевский, Иван Алексеевич (1872—1938) — протоиерей, учёный-богослов, священномученик Русской православной церкви (2000).
 Артоболевский, Иван Иванович (1905—1977) — его сын, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда.